José Luis Salgado Gómez (Cidade do México, 3 de abril de 1966), é um treinador e ex-futebolista futebolista profissional mexicano que atuava como zagueiro é disputou a Copa do Mundo de 1994, pela Seleção Mexicana de Futebol.

Naturais da Cidade do México
Futebolistas do México
Treinadores de futebol do México
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Pumas UNAM
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club de Fútbol América
Futebolistas do Club León
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Treinadores do Club León
Treinadores do Club Deportivo Estudiantes Tecos